Лари́са Анато́льевна Ша́хворостова (род. 24 июня 1963 года) — советская, российская актриса, педагог-организатор.

Биография 
Лариса Анатольевна Шахворостова (Тотунова) родилась 24 июня 1963 года в городе Морозовске Ростовской области. Окончила музыкальное училище в городе Бийске в 1982 году, специализация — теория музыки.

В 1982-1984 годах — вольнослушатель актёрского факультета ВГИК, мастерская А. В. Баталова. 
В 1987 году окончила ГИТИС (актёрско-режиссёрский курс Оскара Ремеза).

В 1988—1991 — актриса Московского Нового драматического театра. Участвовала в спектаклях: «Танго» С. Мрожека (Аля); «Перстенёк» (детский); «Седьмой подвиг Геракла» по пьесе Михаила Рощина (Гетера). С 2009 года работает в Театральном агентстве «Лекур». Постановки: «По семейным обстоятельствам» — Галина Аркадьевна (режиссёр: Рината Сотириади).

В 1989—1992 Лариса Анатольевна вела телевизионные программы («Деловая хроника», «Утро делового человека»), была журналистом телекомпании ВКТ.

Фильмография

Награды 
 1994 — приз за лучшую женскую роль на кинофестивале «Золотой Дюк» в Одессе (за роли в фильмах «Простодушный», «Зефир в шоколаде», «Маэстро вор»).
 1995 — лучшая женская роль «Золотой Овен».
 2000 — медаль «За веру и Отечество».
 2009 — номинация 49-го ежегодного телефестиваля в Монте-Карло (Monte-Carlo Television Festival) в категории «Лучшая актриса».
 2011 — премия «Золотое перо границы» книжно-журнального издательства «Граница».
 2012 — специальный диплом 14-го Всероссийского Шукшинского кинофестиваля в Бийске за воплощение ярких женских образов в кинематографе (22.07.2012 г.).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Лариса Шахворостова: «Главное для меня — муж и ребёнок, а профессия потом» 
 Официальный аккаунт в Instagram
 Шахворостова (Тотунова) Лариса Анатольевна 
 Биография Шахворостовой (Тотуновой) Ларисы Анатольевны 
 Лариса Шахворостова: личная жизнь 
 Фотографии Ларисы Шахворостовой 

Выпускники ГИТИСа
Актёры и актрисы Московского Нового драматического театра